Henry John Reuben Dawson-Damer era figlio del fratello del II conte di Portarlington e sul modello dello zio, il 17 novembre 1841 decise di intraprendere la carriera militare, divenendo cornetta nel Queen's Own Dorset Yeomanry. Alla morte di suo zio divenne Conte di Portarlington nel 1845 e nel novembre del 1848 diede le proprie dimissioni dagli incarichi militari ricevuti. L'8 febbraio 1879 venne nominato Cavaliere dell'Ordine di San Patrizio.

Onorificenze

Note

Bibliografia 
 James Lees-Milne: The Bachelor Duke: Life of William Spencer Cavendish, 6th Duke of Devonshire, 1790-1858 (1991). John Murray. ISBN 0-7195-4920-5

Altri progetti 

Portarlington 03
Portarlington 03